Convexidad es un concepto que puede hacer referencia a los siguientes artículos:
Convexidad de una curva o superficie.
Convexidad (finanzas), medida para calcular la variación del precio de un bono ante las modificaciones del tipo de interés de mercado.
Convexidad (economía), concepto económico asociado a las preferencias de los consumidores y a las posibilidades de producción de los productores.